Канерга:

 Канерга — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Канерга — река в Нижегородской области, приток Сармы.